David Nitschmann ist der Name folgender Personen:

* David Nitschmann (Wagner) (1676–1758), deutscher Missionar der Herrnhuter Brüdergemeine
 David Nitschmann (Bischof) (1695–1772), deutscher Missionar und Bischof der Herrnhuter Brüdergemeine
 David Nitschmann (Bekenner) (1697–1729), deutscher Missionar und Märtyrer der Herrnhuter Brüdergemeine
 David Nitschmann (Syndikus) (1703–1779), deutscher Missionar und Archivar der Herrnhuter Brüdergemeine